Richard z Konisburgu, 3. hrabě z Cambridge (20. července 1375 – 5. srpna 1415) byl druhý syn Edmunda z Langley, 1. vévody z Yorku a Isabelly Kastilské.

Byl to otec Richarda Plantageneta, 3. vévody z Yorku, a dědeček králů Edwarda IV. a Richarda III.

Život 
Richard se narodil 20. července 1375  na zámku Conisbrough ,v Yorkshiru, byl druhý syn Edmunda z Langley, 1. vévody z Yorku, a jeho první manželky, Isabelly Kastilské.

Na straně jeho otce byl vnuk krále Edwarda III. a Filipy z Hainault. Jeho kmotr byl král Richard II. .Richard byl o dva roky mladší než jeho bratr Edward.

Richard neobdržel žádné panství od svého otce a nebyl zmíněn ani ve vůli svého otce, ani vůli svého bratra.

Manželství a potomci 
V roce 1408 si Richard vzal Annu Mortimerovou, nejstarší ze čtyř dětí Rogera Mortimera, 4. hraběte z Marchu, a Eleanory Hollandové .

Z tohoto manželství měli 2 syny a 1 dceru:
 Isabela z Yorku (1409 – 2. října 1484), která byla v roce 1412 zasnoubená ve třech letech věku se sirem Tomasem Grayem, syna a dědice sira Tomase Graye z Heatonu, a jeho manžely Alice Neville, dcery Ralpha Nevilla, 1. hraběte z Westmorlandu. Z tohoto svazku vzešel jeden syn. Před 25. dubnem 1426 si vzala za druhého manžela Jindřicha Bourchiera, 1. hraběte z Essexu, s ním měla sedm synů a jednu dceru. Toto manželství byl později potvrzeno papežem.
 Jindřich z Yorku
 Richard Plantagenet (3. vévoda z Yorku) (21. září 1411 – 30. prosince 1460), který si vzal Cecílii Nevillovou, nejmladší dceru Ralpha Nevilla, 1. hrabě z Westmorland, s níž měl dvanáct dětí.

Předkové

Externí odkazy 
 

Yorkové
Hrabata z Cambridge
Osobnosti válek růží
Angličané odsouzení k trestu smrti
Popravení stětím
Narození 20. července
Narození v roce 1375
Úmrtí 5. srpna
Úmrtí v roce 1415
Muži